Aloha puede referirse a:

 Aloha, filosofía tradicional de Hawái.
 Aloha, protocolo ALOHA utilizado por la ALOHAnet, sistema de acceso a redes de comunicación.
 Aloha, película estadounidense de 2015, dirigida por Cameron Crowe.
 Aloha, película estadounidense de 1931, dirigida por Albert S. Rogell.